Longtang bezeichnet:

 Longtang (Dingnan) (龙塘镇), Großgemeinde im Kreis Dingnan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Longtang (Leiyang) (龙塘镇), Großgemeinde der Stadt Leiyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Longtang (Lianyuan) (龙塘镇), Großgemeinde der Stadt Lianyuan in der chinesischen Provinz Hunan
 Longtang (Minquan) (龙塘镇), Großgemeinde im Kreis Minquan in der chinesischen Provinz Henan
 Longtang (Qingcheng) (龙塘镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qingcheng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Longtang (Qiongshan) (龙塘镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qiongshan in der chinesischen Provinz Hainan
 Longtang (Shiqian) (龙塘镇), Großgemeinde im Kreis Shiqian in der chinesischen Provinz Guizhou
 Longtang (Xuwen) (龙塘镇), Großgemeinde im Kreis Xuwen in der chinesischen Provinz Guangdong
 Longtang (Anhua) (龙塘乡), Gemeinde im Kreis Anhua in der chinesischen Provinz Hunan
 Longtang (Pengshui) (龙塘乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Pengshui der chinesischen Stadt Chongqing